– żeńskie imię japońskie.

W języku japońskim wyraz  oznacza „wymarzone dziecko”.

Znane osoby 
 Yumeko Aizome (夢子), japońska aktorka

Fikcyjne postacie 
 Yumeko (夢子), postać z serii Touhou Project
 Yumeko Hananokoji (夢子), bohaterka mangi i anime Kekkaishi
 Yumeko Jabami (夢子), główna bohaterka mangi i anime Kakegurui: Szał hazardu
 Yumeko Jingūji (夢子), bohaterka serii gier Maple Colors
 Yumeko Kawai (夢子), bohaterka serii Ninja Hattori-kun
 Yumeko Nonohara (夢子), bohaterka mangi i anime Hime-chan's Ribbon

Żeńskie imiona japońskie